Storöratjärnen kan syfta på:
Storöratjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (13,2 ha)
Storöratjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (5,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn